Désolé può riferirsi a:
 Désolé – singolo dei Sexion d'Assaut del 2010
 Désolé – singolo dei Gorillaz del 2020